La categoria 57 kg è la terza categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXXII Olimpiade; la gara si è svolta il 26 luglio 2021 presso il Nippon Budokan di Tokyo.

Formato
L'evento si è svolta con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si sono affrontati in un turno di ripescaggio; i vincitori si sono scontrati con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finale

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti

F057